Not har flere betydninger:

Not (fiskeri) – om en type garn
Not (træ) – om speciel udskæring til samling af brædder
Not (mekanik) – om lille låsemekanisme i bl.a. motorer

Se også
 NOT – en astronomisk kikkert ved La Palma observatoriet på de Kanariske Øer